Der Kremlin Cup 2014 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2014 im Olimpijski in Moskau. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 11. bis 19. Oktober 2014 parallel zu den BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2014 statt.

Titelverteidigerinnen waren Simona Halep im Einzel und die Paarung Swetlana Kusnezowa / Samantha Stosur im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2014 fand vom 11. bis zum 13. Oktober 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski